Floresta
Bosque

Geografia

Brasil 
Mata (Rio Grande do Sul) — município brasileiro
Zona da Mata —  sub-região do Nordeste do Brasil

Portugal 
Mata (Castelo Branco) — antiga freguesia
Matas (Ourém) — antiga freguesia
Mata (São Mateus) — no concelho de Madalena do Pico
Mata (Sobral Pichorro) — no concelho de Fornos de Algodres
Mata da Rainha — no concelho do concelho do Fundão
Matas (Lourinhã)

Outros usos 
Mata (sobrenome) — nome de família
Mata (jogo de cartas)

Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos